Guardia repubblicana (Francia)
Guardia repubblicana irachena
Guardia repubblicana siriana
Guardia repubblicana del Kazakistan